Ekaterina Trubeckaja – nobildonna russa
 3702 Trubetskaya – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 

 Trubeckoj